JFA steht für:
 Japan Football Association, den englischen Namen des japanischen Fußballverbands Nihon Soccer Kyōkai
 JFA (Band), eine US-amerikanische Hardcore-Band
 Jordan Football Association, den englischen Namen des jordanischen Fußballverbands
 Junkers Flugzeugwerk AG
Justizfachangestellter

JFA